«Маленький человек Тейт» () — американский кинофильм 1991 года. Режиссёрский дебют Джоди Фостер.

Сюжет 

Мать-одиночка Диди Тейт воспитывает одарённого семилетнего сына Фредди. Психолог Джейн Грирсон считает, что её сын гений и просит отдать его в школу для одарённых детей. Диди предстоит выбор: стать матерью будущего гения и лишить его детства или продолжить прежнюю жизнь «счастливой матери и обыкновенного ребёнка».

В ролях

Примечания

Литература

Ссылки 
  

Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы Orion Pictures
Фильмы США 1991 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров